Eleazar Langman (1895-1940),  photographe soviétique ;
 Claude Langmann (1934-2009), plus connu sous le nom de Claude Berri, acteur, réalisateur et producteur français, père de :
Julien Langmann (1968-2002), plus connu sous le nom de Julien Rassam, acteur français,
Thomas Langmann (né en 1971), acteur, réalisateur et producteur français.
 Arlette Langmann (1946-), scénariste, dialoguiste, monteuse et actrice française, sœur de Claude Berri.
Patronyme juif